Butterfly (term), een beursterm
 Butterfly (fabrikant), een fabrikant van tafeltennisproducten
 Madama Butterfly, een opera van Puccini
 Butterfly (Hollies), een muziekalbum uit 1967 van de Britse band The Hollies
 Butterfly (Danyel Gérard), een single uit 1970 van de Franse zanger Danyel Gérard, waarvan de tekst refereert aan bovenstaande opera
 Butterfly (album van Mariah Carey), een album uit 1997 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Butterfly (nummer van Mariah Carey), een nummer op bovenstaand album
 Butterfly (Crazy Town), de derde single van het album The Gift of the Game van de Amerikaanse rapcoreband Crazy Town, uit 2000
 Butterfly (Superbus), een nummer uit 2006 van de Franse band Superbus
 Butterfly (Jason Mraz), een single uit 2009 van de Amerikaanse zanger Jason Mraz
 Butterfly (1924), een Amerikaanse film uit 1924 onder regie van Clarence Brown
 Butterfly (1982), een Amerikaanse film uit 1982 onder regie van Matt Cimber
 Butterfly (2004), een Hong Kong film uit 2004 van Yan Yan Mak
 Butterfly (2018), een Britse miniserie uit 2018

 Butterflies (nummer), een nummer uit 2001 van Michael Jackson
 The Butterflies, een Nederlandse band